Петропа́вловская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России и соседних государств.

Россия 
 Петропавловская улица — улица в Екатеринбурге.
 Петропавловская улица — улица в Новосибирске.
 Петропавловская улица — улица в Перми.
 Петропавловская улица — улица во Пскове.
Петропавловская улица — улица в Самаре. 
 Петропавловская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Петропавловская улица — улица в Томске.
Петропавловская улица — прежнее (до 1920-х гг.) название улицы Мусы Джалиля в Казани.
 Петропавловская улица — прежнее (до 1922 года) название улицы Победы в Ярославле.
 Петропавловская улица — прежнее (до 1922 года) название Солдатской улицы в Москве.

Украина 
 Петропавловская улица — улица в Киеве.
 Петропавловская улица — улица в Кропивницком.
 Петропавловская улица — улица в Луганске.
 Петропавловская улица — улица в Мелитополе.
 Петропавловская улица — улица в Прилуках.
 Петропавловская улица — улица в Сумах.

См. также 
 Петропавловский переулок